Далич — район на юге Лондона и хорватская фамилия:
 Далич, Златко (род. 1966) — хорватский футболист, футбольный тренер.
 Далич, Мартина (род. 1967) — хорватский экономист и политик, член ХДС.